Åsunden ist der Name zweier Seen in Schweden:

 Åsunden (Västergötland)
 Åsunden (Östergötland)